Moscher ist
 der eingedeutschte Name eines antiken Volksstammes in Kleinasien, siehe Moschoi
 der Familienname des holländischen Malers Jacob van Moscher (ca. 1615–1655)
 Feriensiedlung Moscher in der Steiermark